Ка́стинг:
 Кастинг (то же, что прослушивание и пробы, кинопробы) — выбор (отбор) среди претендентов человека, в наибольшей мере соответствующего творческому замыслу.
 Кастинг — соревнования спортсменов-спиннингистов на дальность заброса или на точность приземления (попадания в мишень) имитации приманки.
 Кастинг, Каролина (род. 1975) — бразильская актриса.